San Miguel Allende kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Allende, Hidalgo, ort, Tepeapulco, 
 San Miguel de Allende, ort, Guanajuato, 
 San Miguel Allende, Oaxaca, ort, San Jorge Nuchita, 
 San Miguel Allende, Campeche, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar